Čching-che je čínské místopisné jméno, které může označovat

 Čching-che (Che-pej) – okres v městské prefektuře Sing-tchaj v provincii Che-pej;
 Čching-che (Liao-ning) – městský obvod v městské prefektuře Tchie-ling v provincii Liao-ning;
 Čching-che – bývalý městský obvod v městské prefektuře Chuaj-an v provincii Ťiang-su, roku 2016 začleněný do městského obvodu Čching-ťiang-pchu;
 Čchinggil, také Čching-che, – okres v prefektuře Altay v autonomní oblasti Sin-ťiang.